Desa Konang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Konang (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 112,52), Jawa Timur, 
 Desa Konang (administrativ by i Indonesien, lat -7,07, long 113,09), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar